Karl Pertz ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* 
 Carl Pertz (1856–1914), Architekt in Dessau